Храм Рождества Пресвятой Богородицы — православный храм Перми, расположенный на улице Ленина в Ленинском районе города.

История 
В 1781 г. в Пермь переселился купец Василий Герасимович Лапин, который в 1784—1790 гг. был городским головой, а с 1787 г. — членом Первой общей думы. В январе 1786 г. В. Г. Лапин направил прошение епископу Вятскому и Великопермскому Лаврентию о возведении в Перми каменной церкви во имя Пресвятой Богородицы. Это начинание было поддержано Пермским и Тобольским наместником Е. П. Кашкиным, подавшим заявление императрице Екатерине II о том, что Перми недостаточно одной Петропавловской церкви.

Название церкви появилось благодаря семейному преданию. Это предание гласит, что во время одной из торговых экспедиций по Тихому океану корабль с Лапиным и его товаром потерпел крушение. Будучи выброшен на пустынный берег, Лапин дал обет, что в случае спасения построит храм в честь Пресвятой Богородицы. В итоге он был спасён проходившим мимо английским судном, а по возвращении в Россию решил исполнить свой обет.

Разрешение на строительство церкви было удовлетворено в октябре 1787 г. с выдачей грамоты с архиерейской печатью, и к этому времени В. Г. Лапин уже подготовил необходимые строительные материалы и выделил из своих средств 2 тысячи рублей. Строительство длилось около двух лет, и в декабре 1789 г. построенный главный средний придел церкви во имя Владимирской Божией Матери был освящён епископом Лаврентием. В 1800 г. церковь переименовали, и теперь она стала называться Рождество-Богородицкой с приделом во имя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В 1816 г. был освящён во имя Рождества Пресвятой Богородицы и главный придел верхнего этажа.

В 1838 г. церковь была достроена: к ней добавились четыре пристройки — боковые приделы: на нижнем этаже северный — во имя Николая-чудотворца, южный — во имя трёх святителей; на верхнем этаже левый — во имя мученицы Агриппины, правый — во имя воздвижения креста Господня. В 1891 г. храм со всеми службами занимал площадь 1000 кв. саженей, в длину имел 17 саженей 1 аршин, в ширину — 15 саженей, высоту колокольни вместе со шпицем — 25 саженей. Колокольня имела 10 колоколов.

Октябрь 1896 г. ознаменовался тем, что на углу улиц Пермской и Оханской при Храме Рождества Богородицы открылась церковно-приходская школа (ныне это Православная классическая гимназия), построенная по проекту архитектора Турчевича А. Б..

После Октябрьской Революции 1917 г. церковь продолжала действовать. Она была закрыта в 1928 г., когда была сломана колокольня, а в 1933 г. были снесены церковные купола. В период 1933—1941 г. в здании располагался стоматологический институт, а затем — главный корпус фармацевтической академии.

Наши дни 
В апреле 2009 года здание церкви было возвращено Пермской епархии. Ныне здание церкви отремонтировано.

В 2015—2016 гг. здание полностью отремонтировано, установлены фигуры ангелов на куполе.

Духовенство 
 Настоятель храма — Сергий Кармашев
 Протоиерей — Николай Тетерин
 Священник — Николай Пименов
 Диакон — Димитрий Сажин

Примечания

Литература 
 
 Бояршинов В. Г. Рождество-Богородицкая церковь и Рождество-Богородицкая женская церковно-приходская школа // Пермский дом в истории и культуре края. Выпуск 2, Пермь, 2009
 Бубнов В. М. Вдоль по улочке Оханской. Храм во славу фармации // Пермский дом в истории и культуре края. Выпуск 3, Пермь, 2010

Культура Перми
Пермь
Православные храмы Перми
Пермь